Bernard-Henri Lévy, filosoof
Gilbert Marc Lévy, Frans journalist, televisieproducent en presentator
Paul Lévy, wiskundige

Zie ook: Levy